Ю́ргенс () — прізвище німецького походження.

 Юргенс Дар'я Георгіївна (до 2003 року Леснікова; 1968) — російська актриса театру й кіно.
 Курд Юргенс (1915—1982) — німецький театральний та кіноактор.
 Юргенс Наталя Микитівна (1932—2014) —радянська і українська театральна актриса.
 Удо Юргенс (1934—2014) — німецько-австрійський співак, композитор і піаніст у стилі шансон і поп; переможець Євробачення в 1966 р.